Кого () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кого, Бенджамин (род. 1945) — кенийский легкоатлет, который специализировался в беге на 3000 метров с препятствиями.
 Кого, Мика — кенийский легкоатлет, который специализируется в беге на длинные дистанции.

Топоним 
 Кого — город в Экваториальной Гвинее, расположен в провинции Литорал.

Язык 
 Кого — язык банту, распространённый в Камеруне и Экваториальной Гвинее.